365 Dni (em inglês: 365 Days) é um filme erótico romântico polonês dirigido por Barbara Białowąs e Tomasz Mandes. Baseado no primeiro livro de uma trilogia escrita por Blanka Lipińska. A trama segue uma mulher de Varsóvia (Anna-Maria Sieklucka) em um relacionamento sem ânimo que acaba se apaixonando por um homem dominador siciliano (Michele Morrone), que a aprisiona e impõe a ela um período de 365 dias para se apaixonar por ele.

O filme foi lançado nos cinemas na Polônia em 7 de fevereiro de 2020, e posteriormente, disponibilizado na Netflix em 7 de junho de 2020, ganhando rapidamente atenção global. Foi um dos itens mais assistidos em vários territórios em vários continentes e teve um dos períodos mais longos como o item mais assistido na história da Netflix nos Estados Unidos. Apesar dessa popularidade, o filme recebeu críticas universalmente negativas, com críticas direcionadas à sua glorificação desacerbada da máfia, romantização da Síndrome de Estocolmo e o uso exagerado de sequências de sexo que incluem violência sexual, temas softcore, tendo comparações com a trilogia de Fifty Shades of Grey. Uma sequência, intitulada 365 Days: This Day, foi lançada na Netflix em 27 de abril de 2022.

Enredo 
Após uma reunião entre a família criminosa da máfia siciliana de Torricelli e os traficantes do mercado negro, Massimo Torricelli observa uma linda mulher na praia. Seu pai, líder da família da máfia siciliana, é morto a tiros, ferindo Massimo também.

Cinco anos depois, Massimo agora é um líder cruel e violento que assumiu a família do crime de Torricelli. Em Varsóvia, Laura Biel, uma executiva inflamada, está infeliz em seu relacionamento com o namorado Martin, que a rejeita quando ela tenta iniciar o sexo. Laura comemora seu aniversário de 29 anos na Itália com amigos, mas depois que Martin a envergonha, ela sai para passear e se depara com Massimo que a sequestra.

Em sua casa, Massimo revela a Laura que ela era a mulher na praia há cinco anos e que, quando ele foi ferido, tudo em que ele conseguia pensar era nela. Depois de procurar por anos e finalmente avistá-la no aeroporto, ele teve que tê-la e pretende mantê-la prisioneira por 365 dias até que ela se apaixone por ele, prometendo uma vida de luxo sem fim. Quando ela tenta escapar, ele ameaça sua família, mostra suas fotografias da infidelidade de Martin e diz que uma carta de separação foi entregue a Martin em seu nome. Ele a assegura de que não a tocará sem o consentimento dela, mesmo que ele a toque. Sem meios de escapar, Laura cede.

Enquanto eles passam algum tempo juntos, uma Laura vingativa e zangada o provoca usando lingerie e revelando vestidos. No entanto, ela lentamente começa a fazê-lo se abrir sobre sua vida pessoal. Em um hotel em Roma, ela brinca com ele novamente e ele a algema na cama. Ela é forçada a assistir Massimo receber sexo oral de outra mulher. Depois, ele acaricia o corpo de Laura e ela parece ceder. No entanto, ele para, a libera e ordena que ela se vista para um clube.

No clube, Laura se exibe para Massimo e seus amigos, irritando-o. Quando ela começa a flertar com um homem da família rival da máfia, o homem a apalpa contra sua vontade. Massimo e os outros sacam suas armas enquanto Laura é retirada do clube. Na manhã seguinte, ela acorda em um iate para Massimo e seu colega mafioso, Mario, discutindo. Durante a noite, Massimo atirou no homem que tateara Laura, incitando uma guerra da máfia entre as duas famílias. Mario insiste que Massimo precisa se livrar de Laura, mas ele se recusa. Laura tenta se desculpar, mas Massimo a culpa pelo incidente. Enquanto discutem, Laura cai na água e Massimo pula para salvá-la. Quando ela acorda, ele admite que estava com medo de que ela não conseguisse e não quer perdê-la. Eles passam horas fazendo sexo.

Massimo permite que Laura visite sua família em Varsóvia. Ele diz que a ama e se juntará a ela depois de terminar os negócios. Em Varsóvia, Laura espera Massimo por dias sem contato. Ela se reconecta com Olga e eles vão para a balada. Ela encontra Martin, que diz que ele a procurou para pedir desculpas e explicar as fotografias. Ele tenta convencê-la a se reconciliar e a segue de volta ao apartamento, onde Massimo está esperando inesperadamente. Ele diz a Martin para ir. Com raiva de ser abandonada, Laura dá um tapa em Massimo. Enquanto faz sexo, ela abre a camisa para ver feridas da guerra da máfia. Ela confessa a ele que o ama. Na manhã seguinte, Massimo propõe casamento e ela aceita. No entanto, ela pede que ele mantenha sua "ocupação" em segredo de seus pais.

De volta à Itália, Mario informa Massimo sobre o aumento das tensões. Laura menciona sentir-se mal, mas deixa de procurar um médico. Eles discutem o casamento que sua família não tem permissão para participar, pois ela não quer que eles descubram o que Massimo faz. No entanto, Massimo permite que Olga seja a dama de honra de Laura. Quando Olga visita, Laura revela que está grávida. Olga pede que ela conte a Massimo sobre a gravidez. Enquanto isso, Mario recebe um telefonema de um informante de Torricelli de que a família máfia rival está prestes a matar Laura. O carro de Laura entra em um túnel, mas não sai do outro lado. Mario corre para encontrar Massimo no momento em que a ligação de Laura cai. Percebendo as implicações, Massimo quebra, enquanto um carro da polícia explode na entrada do túnel.

Elenco 

 Anna-Maria Sieklucka como Laura Biel
 Michele Morrone como Dom Massimo Torricelli
 Bronisław Wrocławski como Mario
 Otar Saralidze como Domenico
 Magdalena Lamparska como Olga
 Natasza Urbańska como Anna
 Grażyna Szapołowska como Klara Biel, mãe de Laura
 Tomasz Stockinger como Tomasz Biel, pai de Laura
 Gianni Parisi como o pai de Massimo
 Mateusz Łasowski como Martin
 Blanka Lipińska como a noiva

Produção 
As cenas do filme foram filmadas principalmente na Polônia (Varsóvia, Cracóvia e Niepołomice) e na Itália (Sanremo).

Trilha sonora 
A música-tema do filme "Feel It", junto com as músicas "Watch Me burn", "Dark Room" e "Hard for Me" são cantadas por Morrone. As músicas "I See Red", "Give 'Em Hell" e "Wicked Ways" são cantadas por Everybody Loves an Outlaw, também conhecido como Bonnie e Taylor Sims. "I See Red" alcançou o primeiro lugar na parada Viral 50 do Spotify nos EUA, com "Hard for Me" também no top 5. Morrone e Everybody Loves an Outlaw entraram no top 10 do Breakthrough 25 Chart da Rolling Stone.

Lançamento 
365 Dni foi lançado na Polônia em 7 de fevereiro de 2020, arrecadando US$ 9 milhões. No Reino Unido, o filme recebeu um lançamento limitado nos cinemas em 14 de fevereiro de 2020 e arrecadou US$ 494,181, antes de estrear na Netflix em junho de 2020.

Recepção 
O filme fez os três principais itens mais vistos na Netflix em vários territórios, incluindo Alemanha, Brasil, Arábia Saudita, Líbano, Lituânia, Suíça, Holanda, Bélgica, Turquia, Suécia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Grécia, Romênia, África do Sul, Portugal, Paquistão, Bangladesh, Índia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Maurício, Canadá, Israel, Nova Zelândia, Malásia e Estados Unidos. Foi o primeiro filme a ter dois períodos de vários dias como o filme nº 1 da Netflix nos Estados Unidos: foi o nº 1 por 4 dias, depois foi substituído por Da 5 Bloods, mas então, 3 dias depois, voltou ao 1º lugar. O filme, portanto, teve 10 dias como #1, o segundo maior da história nas paradas.

365 Dni traçou paralelos com o drama erótico de 2015, Fifty Shades of Grey, mas foi elogiado por suas cenas de sexo mais ousadas. Foi, no entanto, criticado por romantizar o sequestro e estupro. No site agregador de resenhas Rotten Tomatoes, o filme mantém um índice de aprovação de 0% com base em 16 comentários, com uma classificação média de 1,9/10.

Jessica Kiang, da Variety, descreveu o filme como "uma adaptação polonesa totalmente terrível, politicamente questionável e às vezes hilária". O The Guardian, acabou citando outras mídias – "A Variety chamou de 'tão besta que dói'. O Cosmopolitan rotulou de 'a pior coisa já vista'" – destaca o "diálogo sombrio" do filme, o desenvolvimento tosco de personagem e cenas de sexo nada sexy.

Em 17 de junho de 2020, uma coletiva feminista francesa chamada Collectif Soeurcières, iniciou uma petição online através do Change.org, endereçando-se à Netflix França, para retirar o filme da disponibilidade do streaming. Em 16 de agosto, ganhou 40.000 assinaturas. Em 2 de julho de 2020, a cantora Duffy escreveu uma carta aberta, dirigindo-se ao CEO da Netflix, Reed Hastings, criticando o filme por exaltar a violência sexual. "Isso não deve ser a ideia de entretenimento de ninguém, nem deve ser descrito como tal, ou comercializado dessa maneira", disse ela. Depois disso, outra petição da Change.org, iniciada pela influenciadora de mídia social Mikayla Zazon, ganhou mais de 70.000 assinaturas. Em 8 de julho de 2020, o presidente do PTC, Timothy F. Winter, solicitou à Netflix que removesse o filme da plataforma.

Nomeações 
Em março de 2021, o filme foi indicado a seis prêmios Framboesa de Ouro, incluindo Pior Filme.

Sequência 

Os planos para uma sequência, intitulada This Day, foram adiados devido à pandemia de COVID-19. Em maio de 2021, foi relatado que a Netflix havia começado a filmar duas sequências simultaneamente, com vários membros do elenco retornando. Morrone, Sieklucka e Lamparska estão foram confirmados para retornar. Os títulos das sequências foram referidos como 365 Days Part 2 e 365 Days Part 3. O segundo filme, renomeado para 365 Days: This Day, estreou na Netflix em 27 de abril de 2022.

Referências

Ligações externas 
  na Netflix

Filmes baseados em romances de autores da Polônia
Filmes da Polónia de 2020
Filmes de suspense da Polónia
Filmes de drama romântico da Polónia
Filmes de suspense da década de 2020
Filmes de drama romântico da década de 2020
Filmes de drama erótico
Filmes ambientados em Varsóvia
Filmes ambientados na Itália
Filmes em língua italiana
Filmes em língua polonesa
Filmes em língua inglesa da década de 2020
Filmes sobre a máfia